Grassmanův zákon může být:

 Grassmannův zákon (fyzika) – zákon objevený Hermannem Grassmannem a týkající se  vnímání barev 
 Grassmannův zákon (lingvistika) – zákon objevený Hermannem Grassmannem a týkající se rozrůzňovacího procesu v sanskrtu a starořečtině